

Miejscowości na Ukrainie
 Kamjane – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim, nad Dniestrem
 Kamjane – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w rejonie wilniańskim obwodu zaporoskiego
 Kamjane – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w obwodzie ługańskim